Плавание на XXV летних Олимпийских играх. Место проведения соревнований — Водный комплекс Берната Пикорнелла.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны 

Нидерланды, Норвегия и Румыния по разу занимали 5 место (2 очка); Бельгия, Дания, Словения и Чехословакия — по разу 6 место (1 очко)

Результаты

Женщины

50 м вольный стиль

100 м вольный стиль

200 м вольный стиль

400 м вольный стиль

800 м вольный стиль

Эстафета 4×100 м вольный стиль

100 м брасс

200 м брасс

100 м баттерфляй

200 м баттерфляй

100 м на спине

200 м на спине

200 м комплекс

400 м комплекс.

Эстафета 4×100 м комбинированная

Мужчины

50 м вольный стиль

100 м вольный стиль

200 м вольный стиль

400 м вольный стиль

1500 м вольный стиль

Эстафета 4×100 м вольный стиль

Эстафета 4×200 м вольный стиль

100 м брасс

200 м брасс

100 м баттерфляй

200 м баттерфляй

100 м на спине

200 м на спине

200 м комплекс

400 м комплекс

Эстафета 4×100 м комбинированная

Литература

Ссылки 
 Official Report of the 1992 Olympic Games, v. 5, pp. 353—381